Орелье́н Франсуа́ Мари́ Люнье́-По (, ,  — , Вильнёв-лез-Авиньон, Гар) — французский театральный  и , один из реформаторов французского театра конца XIX—начала XX вв. наряду — и в полемике — с Андре Антуаном. Взял вторую фамилию в знак преклонения перед личностью и творчеством Эдгара По.

Биография 
Учился в Высшей национальной консерватории театрального искусства; ученик Густава Вормса.

Поступил в труппу Свободного театра А. Антуана, затем в труппу Художественного театра (или Театра искусства), созданного Полем Фором. В 1893 вместе с Камилем Моклером, Морисом Метерлинком и Эдуаром Вюйаром основал театр Эвр (Творческий театр), в полемике с натуралистическим театром А. Антуана отстаивавший принципы символизма (с 1909 Люнье-По издавал журнальное Обозрение Творческого театра). В декабре 1893 спектакли Творческого театра открылись постановкой драмы Метерлинка «Пелеас и Мелисанда». Поставил драмы Уильяма Шекспира, Максима Горького, Герхарта Гауптмана, Юхана Августа Стриндберга, Генрика Ибсена, Бьёрнсона, Вилье де Лиль-Адана, Оскара Уайльда, Эмиля Верхарна, Андре Жида, Поля Клоделя, «Короля Убю» Альфреда Жарри (в заглавной роли Фирмен Жемье, постановка вызвала общественный скандал).

Играл в театре и кино. Жена — актриса театра и кино Сюзанна Депре (1873—1951).

Литературное творчество 
Оставил мемуары о своём театральном пути.

Творческие связи 
Издана переписка Люнье-По с Полем Клоделем и Роменом Ролланом.

Публикации на русском языке 
 Парад. Театральные воспоминания и впечатления// Французский символизм. Драматургия и театр. СПб: Гуманитарная академия; Гиперион, 2000, с. 165—222

Примечания

Литература 
 Robichez J. Le Symbolisme au théâtre: Lugné-Poe et les débuts de l’oeuvre. Paris : L’Arche, 1957

Ссылки 
 
 Люнье-По на сайте IMDB

Театральные режиссёры Франции
Символисты